Громадянська війна у Візантії

 Повстання «Ніка» (532)
 Повстання Фоми Слов'янина (821—823)
 Громадянська війна у Візантії (1321—1328)
 Громадянська війна у Візантії (1341—1347)
 Громадянська війна у Візантії (1352—1357)
 Громадянська війна у Візантії (1373—1379)

В
Війни Візантійської імперії